Zai (Arabische letter) (ز)
Zaï, landbouwtechniek in droge gebieden om water op te sparen
Zai AG, een Zwitserse onderneming die ski's en skikleding produceert